Rodina a škola (1900–1904) szlovák nyelven megjelenő pedagógiai szaklap a Magyar Királyságban
 Rodina a škola (1954–) szlovák nyelven megjelenő pedagógiai szaklap az egykori Csehszlovákiában, később Szlovákiában